

Особи 
 Абулгазі — хан Хіви

Інше 
 16413 Абулгазі — астероїд головного поясу